Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2015 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní dvanáct tenistek po výhrách ve třech kvalifikačních kolech.

Nasazení hráček

Druhá kvalifikantka 

| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Nigina Abdurajmovová
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Džunri Namigatová
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Sorana Cîrsteaová
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5= 
| RD1-team5={{nowrap| Verónica Cepedeová Roygová}}
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Catherine Bellisová
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=0
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Romina Oprandiová
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=23
| RD1-team8= Laura Siegemundová
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Mariana Duqueová Mariñová
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Sorana Cîrsteaová
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3='''6

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2015